Amerikansk bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) är en fågel i familjen finkar inom ordningen tättingar, vanligtvis behandlad som underart till bändelkorsnäbben, men urskild som egen art av Birdlife Sverige sedan 2018.

Utseende och läte 
Amerikansk bändelkorsnäbb är en medelstor (15-17 cm) kraftig fink som liksom bändelkorsnäbben är karakteristisk med korsade näbbspetsar och vita vingband. Hanen är i övrigt röd med svarta vingar och stjärt samt gråaktig buk och flanker. Honan är gröngrå till olivgul där hanen är röd, är brun på vingar och stjärt. På hjässa och rygg är den brunfläckat grönaktig. Ungfågeln är genomgående streckad med svagare vingband.

Amerikanska bändelkorsnäbben är mycket lik den europeiska och asiatiska populationen, men är mindre med mindre huvud och slankare näbb, är mer kraftigt streckad och har mer monoton sång, liknande grönfinken.

Utbredning och systematik 
Den amerikanska bändelkorsnäbben förekommer i Nordamerika, från Alaska samt centrala och södra Kanada österut till centrala och östra Quebec, Newfoundland och Nova Scotia, söderut i USA till norra Washington, norra Wisconsin och norra Maine, men även i Klippiga Bergen söderut till västra Wyoming, norra Utah och till och med södra Colorado och norra New Mexico. Vintertid ses den även söderut till södra Minnesota, norra Ohio, Pennsylvania och Massachussetts, tillfälligtvis ännu längre söderut. 

Den är en mycket sällsynt gäst i Europa med endast ett fynd, en hane vid Seltjörn, Island 14 november 2017. 10 maj 2018 sågs en hona vid Selfoss som även den tros vara en leucoptera.

Arten behandlas normalt som nominatformen av bändelkorsnäbb, men de amerikanska och eurasiatiska populationerna urskiljs sedan 2018 som skilda arter av Sveriges Ornitologiska Förening, varvid den europeiska bändelkorsnäbben ändrar vetenskapligt artnamn till bifasciata. Beslutet grundar sig på skillnader i läten och morfologi. Genetiska studier visar också att den amerikanska bändelkorsnäbben är närmare släkt med hispaniolakorsnäbben än med de europeiska och asiatiska bändelkorsnäbbarna.

Levnadssätt 
Liksom andra arter i släktet ses den amerikanska bändelkorsnäbben i barrskogar där det finns tillgång på kottar, framför allt gran och kanadalärk. Under en och samma dag kan den inta upp till 3.000 frön. Den har noterats häcka under årets alla månader och lägger två till fem ägg i ett väl dolt bo placerat i ett barrträd.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner ännu inte den amerikanska bändelkorsnäbben som god art, varför dess hotstatus inte bedömts. Populationen tros vara stabil.

Externa länkar 
 Läten på xeno-canto.org

Noter 

Finkar
Fåglar i nearktiska regionen